Kyle Thomas (né le  à Waltham, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2009, il commence sa carrière avec l'Université de Norwich dans l'ECAC-E. Il passe professionnel avec les Royals de Reading dans l'ECHL en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2008-2009 || Kings de South Shore || () ||42 ||12 ||15 ||27 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 							
|2009-2010 || Université de Norwich || ECAC-E ||31 ||23 ||9 ||32 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Université de Norwich || ECAC-E ||29 ||16 ||12 ||28 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Université de Norwich || ECAC-E ||26 ||16 ||21 ||37 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Université de Norwich || ECAC-E ||28 ||13 ||16 ||29 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Royals de Reading || ECHL ||6 ||0 ||0 ||0 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Mallards de Quad City || ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Cottonmouths de Columbus || SPHL ||24 ||9 ||8 ||17 ||18 ||3 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|2014-2015 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||23 ||3 ||4 ||7 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||61 ||15 ||25 ||40 ||43 ||16 ||3 ||5 ||8 ||8
|-
|2016-2017 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||58 ||27 ||42 ||69 ||63 ||10 ||4 ||4 ||8 ||8
|-
|2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH ||12 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Grizzlies de l'Utah || ECHL  ||50 ||14 ||30 ||44 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH ||7 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||41 ||15 ||23 ||38 ||51 ||6 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|2018-2019 || Comets d'Utica || LAH ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Railers de Worcester || ECHL ||37 ||8 ||13 ||21 ||79 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH || 2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-

Références 

Naissance en janvier 1990
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Mallards de Quad City (ECHL)
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Railers de Worcester
Attaquant de hockey sur glace